Gradac (ciutat), ciutat de Croàcia.
 Gradac, barri de Dubrovnik (Croàcia)